Cristești est le nom de nombreuses localités dans les pays de langue roumaine.



Communes 
 Cristești, dans le județ de Botoșani
 Cristești, dans le județ de Iași
 Cristești, dans le județ de Mureș

Villages 
 Cristești, commune de Mogoș, județ d'Alba
 Cristești, commune de Hălmagiu, județ d'Arad
 Cristești, commune de Brăești, județ de Iași
 Cristești, commune de Holboca, județ de Iași
 Cristești, commune de Puiești, județ de Vaslui



Commune 
 Cristești dans la raion de Nisporeni